Подалі́рій:

 Подалірій, Подале́йрій () — син Асклепія, брат Махаона, лікар ахейських воїнів під Троєю.

 Подалірій (Iphiclides podalirius) — вид метеликів родини Косатцеві (Papilionidae).